Irbis
 Irbis, nome volgare di Panthera uncia
Irbis (sovrano)